Erba  cannella è il nome volgare di alcune piante:
Calamagrostis epigeios
Sium erectum